Кема — топоним

Вологодская область 
 Кема — река в Вологодской области России, впадает в Белое озеро
 Кема — река в Вологодской области России, впадает в Унжу
 Кема — деревня в Белозерском районе Вологодской области
 Кема — конечный пункт Монзенской железной дороги.

Приморский край 
 Кема — река в Приморском крае к северу от поселка Терней

Ярославская область 
 Кема — река в Ярославской области России, приток Ухтомы

См. также 
 Великая Кема
 Малая Кема
 Кёма

Примечания